Сергеевка — деревня в Тюкалинском районе Омской области. Входит в состав Троицкого сельского поселения.

История 
Основана в 1920 г. В 1928 году хутор Сергеевский состоял из 2 хозяйств, основное население — латыши. В составе Афонинского сельсовета Тюкалинского района Омского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тюкалинского района
Латышские поселения вне Латвии